Doliana ( ) ist der Name mehrerer Orte in Griechenland:

der Ortsgemeinschaften:
 Doliana (Epirus) im Gemeindebezirk Kalpaki der Gemeinde Pogoni, Region Epirus
 Doliana (Peloponnes) in der Gemeinde Voria Kynouria, Region Peloponnes

des Dorfes:
 Doliana (Thessalien) im Gemeindebezirk Aspropotamos der Gemeinde Kalambaka, Region Thessalien